Le qualificazioni del singolare  del Claro Open Colombia 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Matthew Ebden (qualificato)
  Alexander Sarkissian (qualificato)
  Andrés Molteni (secondo turno)
  Marco Chiudinelli (secondo turno)

  Juan Ignacio Londero (ultimo turno) 
  Eduardo Struvay (secondo turno) 
  Kevin King (ultimo turno) 
  Facundo Mena (ultimo turno)

Qualificati 

  Matthew Ebden
  Alexander Sarkissian

  Alejandro Gómez 
  Marcelo Demoliner

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Claro Open Colombia 2015
ATP World Tour 2015